12-о първенство на Европа по волейбол за мъже се провежда от 19 до 27 септември 1981 година в България. Шампион за 8-и път в своята история и за 6-и път поред става отборът на СССР.

Участници

Класирал се като домакин 
  – домакин

Класирали се от Евро 1979

Класирали се след квалификации

Система на провеждане 
12 отбора са разпределени в три групи където играят „всеки срещу всеки“.

6 отбора (първия и втория от всяка група) продължават във финалния етап, където разпределят местата от 1-во до 6-о по система „всеки срещу всеки“. Резултатите от предварителните групи се зачитат.

Местата от 7 до 12 се разиграват по същата система от отборите заели в предварителните групи 3 и 4 място.

Предварителен етап

Група A (Пазарджик) 

|}

|}

Група B (Бургас) 

|}

|}

Група С (Варна) 

|}

|}

Турнир за 7-12 място (Пазарджик) 
С курсив са дадени резултатите от предварителните групи които се зачитат и за този етап

 24 септември: Италия – Югославия 3:0 (15:6, 15:9, 15:5); Франция – Испания 3:1 (15:5, 15:10, 13:15, 15:11); Финландия – ФРГ 3:1 (15:5, 3:15, 15:10, 15:1).
 25 септември: Испания – Финландия 3:2 (15:11, 15:10, 13:15, 11:15, 15:4); Италия – Франция 3:0 (15:8, 15:6, 15:10); Югославия – ФРГ 3:0 (15:9, 17:15, 15:6).
 26 септември: ФРГ – Испания 3:1 (12:15, 15:10, 15:5, 15:3); Франция – Югославия 3:0 (15:11, 15:3, 15:11); Италия – Финландия 3:1 (15:13, 15:4, 9:15, 15:8).
 27 септември: Югославия – Испания 3:0 (15:3, 15:5, 15:3); Италия – Фрг 3:2 (15:10, 6:15, 17:15, 11:15, 15:7); Франция – Финландия 3:2 (15:10, 15:17, 12:15, 15:12, 15:13).

Финален етап (Варна) 
С курсив са дадени резултатите от предварителните групи които се зачитат и за този етап.

 24 септември: Полша – ГДР 3:0 (15:6, 15:10, 15:7); България – Чехословакия 3:1 (15:10, 15:10, 10:15, 16:14); СССР – Румъния 3:0 (15:2, 15:7, 15:3).
 25 септември: СССР – Чехословакия 3:2 (13:15, 12:15, 15:4, 15:13, 15:10); Полша – България 3:1 (15:6, 15:6, 14:16, 15:9); Румъния – ГДР 3:2 (12:15, 8:15, 15:6, 15:8, 15:7).
 26 септември: Чехословакия – Румъния 3:2 (10:15, 15:8, 3:15, 17:15, 15:13); България – ГДР 3:1 (15:9, 13:15, 17:15, 15:6); СССР – Полша 3:0 (15:12, 15:12, 15:12).
 27 септември: Чехословакия – ГДР 3:2 (13:15, 15:7, 9:15, 15:10, 15:12); Полша – Румъния 3:0 (15:8, 15:6, 15:12); СССР – България 3:0 (15:3, 15:6, 15:2).

Крайно класиране

Медалисти 
 СССР: Вячеслав Зайцев, Владимир Кондра, Владимир Чернишов, Александър Савин, Виляр Лоор, Владимир Дорохов, Юри Панченко, Олег Молибога, Юрий Кузнецов, Владимир Шкурихин, Александър Сапега, Павел Воронков. Главен треньор —Вячеслав Платонов.

  Полша: Войцех Джизга, Иренеуш Клос, Лех Ласко, Роберт Малиновски, Анджей Мартинюк, Влодзимеж Налязек, Иренеуш Налязек, Кшиштоф Олшевски, Славомир Скуп, Марек Шидлик, Ришард Юрек, Мацей Ярош. Треньор – Александър Скиба.

  България: Митко Тодоров, Йордан Ангелов, Петко Петков, Борислав Кьосев, Стоян Петров, Христо Стоянов, Иван Николов, Митко Натов, Асен Гълъбинов, Димитър Димитров, Г.Василев, В.Ненов. Главен треньор – Цветан Павлов.

Източници 
 Архив на волейболните резултати 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. – Томск: Компания „Янсон“, 2001.

Европейски първенства по волейбол